Nazario – probabile evangelizzatore milanese del I o del IV secolo d.C. e venerato dalla chiesa cattolica come santo insieme al suo compagno Celso
 Nazario di Capodistria – vescovo e santo della chiesa cattolica
 San Nazario – frazione del comune italiano di Valbrenta in provincia di Vicenza
 San Nazario – l'unica frazione del comune italiano di San Mauro La Bruca (SA)
 Borgo San Nazario – quartiere di Trieste